Akot – miasto w Indiach
 Akot – miasto w Sudanie Południowym